Machulski (Machulska):
 Jan (Henryk) Machulski (1928–2008) – polski aktor filmowy, teatralny
 Juliusz (Jan) Machulski (ur. 1955) – polski reżyser, producent filmowy, aktor, scenarzysta i dramaturg
 Halina (Zofia) Machulska (ur. 1929) – polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, reżyser teatralna; żona Jana Machulskiego
 Elizawieta „Liza” Machulska – aktorka, choreograf, modelka, z pochodzenia Rosjanka; była żona Juliusza Machulskiego
 Ewa Machulska (ur. 1954) – dekoratorka wnętrz, scenograf, kostiumograf i aktorka; żona Juliusza Machulskiego